Het seizoen 2013–2014 van FC Den Bosch was het 47ste seizoen van de Nederlandse betaaldvoetbalclub.

Selectie

Technische staf 
  Ruud Kaiser (Hoofdtrainer)
  Bas Gösgens (Assistent-trainer)
  Jan van Grinsven (Assistent-trainer)

Doel 
  1. Bruno Appels (contract tot 2015)
  26. Simon van Beers (amateur)
  50. Wesley de Ruiter (amateur)
  16. Ruben Smet (contract tot 2014)

Verdediging 
  5. Casper van Beers (amateur) (*)
  4. Jelle de Bock (contract tot juli 2014)
  13. Jeffrey Buitenhuis (contract tot juli 2014)
  27. Alair Cruz Vicente (contract tot juli 2014)
  3. Tim Hofstede (contract tot juli 2014)
  2. Moreno Rutten (contract tot juli 2015)
  6. Stefan Stam (contract tot juli 2014)
  15. Justin Tahapary (contract tot juli 2014)

Middenveld 
  17. Maarten Boddaert (contract tot juli 2016)
  22. Bassou Boulghalgh (amateur)
  10. Benjamin van den Broek (contract tot juli 2015)
  14. Hasan Kilic (contract tot juli 2015)
  18. Çağrı Kodalak (amateur)
  21. Stijn de Looijer (contract tot juli 2014)
  30. Barry Maguire (contract tot juli 2015)
  23. Teun Sebregts (amateur)
  20. Wouter de Vogel (contract tot juli 2014)

Aanval 
  8. Istvan Bakx (contract tot juli 2014)
  25. Alexander Mols (contract tot juli 2015)
  11. Erik Quekel (contract tot juli 2015)
  9. Ralf Seuntjens (contract tot juli 2014)
  24. Ayrton Statie (amateur)
  19. Jordy Thomassen (contract tot juli 2015)
  12. Tom van Weert (contract tot juli 2014)
  7. Furhgill Zeldenrust (contract tot juli 2014)
(*) Contract na 30 speeldagen ontbonden

Vertrokken

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Den Bosch vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2014/15 en als vierde eindigden.

Nacompetitie

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Den Bosch vertegenwoordigden in de nacompetitie.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Den Bosch vertegenwoordigden in de strijd om de KNVB beker (2013/14). Den Bosch verloor met 4-1 van FC Utrecht. Voor de thuisploeg scoorden Jens Toornstra (2), Gévero Markiet en Steve De Ridder. Het doelpunt van Den Bosch was een eigen doelpunt van verdediger Mark van der Maarel.

 2013/14
Den Bosch